Dibuix: tipus de recta emprada al dibuix tècnic.
 Matemàtiques: conjunt continu de punts. En cas de no tenir curvatura també s'anomena recta.
 Electrotècnia i telecomunicacions:
 Línia elèctrica: línia subministradora d'energia.
 Línia de terra: presa de terra.
 Línia Digital d'Abonat: tecnologia de transmissió digital de dades.
 Transport: Vegeu "línia (transport)" (ruta per al transport regular de passatges i mercaderies, com per exemple Línia 192, Bus de Barcelona, Línia Lleida-La Pobla de Segur, Línies Aèries dels Emirats, etc.).
 Escriptura: porció de text d'una mateixa fila, com per exemple un vers.
 Comunicació: Periòdics gratuïts mensuals locals publicats pel Grup Comunicació 21.
 Astronomia, Cosmologia, Física:
 Línia d'univers: trajectòria en l'espaitemps d'un objecte.
 Línia dels nodes: intersecció del pla orbital de l'objecte amb el pla de referència i que uneix dos nodes orbitals.
 Línia espectral: o línia d'emissió, o línies d'absorció. Per exemple, les Línies de Fraunhofer.
 Geografia:
Línia equatorial: equador.
La Línea de la Concepción: ciutat de Cadis.
 Línies de Nazca, al Perú.
 Lingüística: Vegeu "Línia Jirecek" (línia divisòria als Balcans).
 Estratègia militar i geopolítica:
 Fortificació o atrinxerament, com la Línia Maginot, Línia Alpina, Línia Sigfrid, etc.
 Límit o frontera, com la Línia verda d'Israel.
 Informàtica: Vegeu "Línia d'ordres" o "línia d'ordres" (interfície senzilla per a donar instruccions a un ordinador).
 Ratlla, en alguna o totes de les seves accepcions.